Žluťák může být:

 Žluťák – lidové označení pro hřib královský, hřib přívěskatý, případně kozák dubový
 Žluťák (báseň) – báseň Josefa Václava Sládka z knihy znělek Na prahu ráje
 Žluťák (kůň) – plavě zbarvený kůň
 Žluťáky – starší český název pro sekci Appendiculati rodu Boletus
 Josef Žluťák Hrubý (1943–2015) – český herec a spisovatel
 místní výraz pro Žlutý kopec v Brně

Reference

Externí odkazy